Убежицы — село в Богородском районе Нижегородской области. Входит в состав Алешковского сельсовета. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 56 км, до районного центра города Богородска — 12 км. Абсолютная высота 105 метров над уровнем моря.
 Часовой пояс

История 
В «Списке населенных мест» Нижегородской губернии по данным за 1859 год значится как владельческая деревня при пруде в 22 верстах от Горбатова. Относилась ко второму стану Горбатовского уезда. В деревне насчитывалось 50 дворов и проживал 321 человек (158 мужчин и 163 женщины). Имелась православная церковь.

Транспорт 
В полутора километрах к северу от села располагается железнодорожный остановочный пункт Убежицы. Связь осуществляется электричками №6653 и 6654 (Металлист — Нижний Новгород). С районным центром транспортная связь осуществляется автобусным сообщением — маршрутным такси 9-т.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  96% из 109 человек.

Примечания

Литература

Ссылки 

Населённые пункты Богородского района (Нижегородская область)